Everton FC deltog säsongen 2009/2010 i Premier League, UEFA Europa League, FA-cupen och Engelska ligacupen. Säsongen innebar en åttondeplats i Premier League, tre placeringar sämre än säsongen innan, detta trots den goda poängskörden på 61 poäng som nästan matchade föregående säsong.

Turneringsresultat

Spelartrupp

Målvakter
  Tim Howard
  Carlo Nash
  Iain Turner

Backar
  Leighton Baines
  Séamus Coleman
  Sylvain Distin
  John Heitinga
  Tony Hibbert
  Phil Jagielka
  Philippe Senderos
  Joseph Yobo

Mittfältare
  Mikel Arteta
  Dinijar Biljaletdinov
  Tim Cahill
  Marouane Fellaini
  Dan Gosling
  Phil Neville
  Leon Osman
  Steven Pienaar
  Jack Rodwell

Anfallare
  Victor Anichebe
  Landon Donovan
  Jô
  Louis Saha
  James Vaughan
  Yakubu

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Louis Saha 13
  Tim Cahill 8
  Dinijar Biljaletdinov 6
  Yakubu 5
  Steven Pienaar 4

Tabell

1 Portsmouth bestraffades med ett poängavdrag på nio (9) poäng av FA då en förvaltare från den brittiska skattemyndigheten tagit över klubben.

Referenser
 - Everton FC Soccerbase.com

Everton FC:s säsonger
Everton